

Codici 
 GMS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Guimarães (Brasile)

Musica 
 GMS – gruppo musicale trance olandese

Evento 
 GMS – evento organizzativo della Comunità Sorda